Die 42. Eishockey-Weltmeisterschaft und 53. Eishockey-Europameisterschaft fand 1975 statt.
An den drei Gruppen der WM nahmen insgesamt 21 Mannschaften teil. Mit Japan war zum ersten Mal ein ostasiatisches Land Austragungsort von Weltmeisterschaftsspielen (Gruppe B).

A-Weltmeisterschaft 

Die A-Weltmeisterschaft von 1975, die in München und Düsseldorf ausgetragen wurde, war von großer Langeweile geprägt. Dies lag zum einen daran, dass diese Titelkämpfe ohne Gastgeber stattfanden. Die BR Deutschland hatte den Aufstieg im Vorjahr verpasst und musste daher in Sapporo in der B-Gruppe antreten. Aber auch der Kampf um den Titel und die Duelle gegen den Abstieg ließen keine rechte Spannung aufkommen. Es gab zudem kaum enge Spiele; zu deutlich waren die Leistungsunterschiede der jeweiligen direkten Kontrahenten. Nur der Kampf um die Bronzemedaille brachte etwas Dramatik in das Turnier. Der Verlauf dieser WM führte daher im Anschluss dieser Titelkämpfe zu einer Reform der A-Gruppe. Die IIHF beschloss, bereits ab der kommenden WM Profispieler zuzulassen, um damit eine größere Leistungsdichte herbeizuführen und insbesondere die Kanadier wieder mit ins Boot zu holen. Diese avisierten nach dieser Entscheidung für das Jahr 1977 ihre Rückkehr ins Welt-Eishockey. Um den Platz für die Kanadier frei zu machen wurde die A-Gruppe dann auch prompt wieder von sechs auf acht Mannschaften aufgestockt. Dies ersparte nicht nur dem US-Team den Abstieg, sondern brachte dem westdeutschen Team als B-Gruppenzweiter überraschend den Aufstieg. Als Folge davon gab es zur Freude der Niederländer und Italien auch keinen Abstieg aus der B-Gruppe.

Titelträger wurde zum 14. Mal die UdSSR (gleichzeitig der 17. EM-Titel).

Spiele

Abschlusstabelle der A-WM 

+ die Tordifferenz entscheidet für Schweden, der direkte Vergleich endete unentschieden (1:0,1:2)

Auf- und Absteiger

Abschlusstabelle der EM 

+ die Tordifferenz entscheidet für Schweden, der direkte Vergleich endete unentschieden (1:0,1:2)

Meistermannschaften

B-Weltmeisterschaft

Spiele

Abschlusstabelle der B-WM 

+ der direkte Vergleich entscheidet für die DDR (5:0)

++ die Tordifferenz entscheidet für Rumänien, der direkte Vergleich endete unentschieden (2:2)

Auf- und Absteiger

C-Weltmeisterschaft 

China verzichtete auf den Antritt.

Spiele

Abschlusstabelle der C-WM 

+ der direkte Vergleich entscheidet für Österreich (4:2)

Auf- und Absteiger

Einzelnachweise 

1975
Europameisterschaft 1975
Weltmeisterschaft
Weltmeisterschaft, 1975
Weltmeisterschaft, 1975
Weltmeisterschaft, 1975
Weltmeisterschaft, 1975
Eishockeywettbewerb in München
Sportveranstaltung in Düsseldorf
Eishockeywettbewerb in Sapporo
Eishockeywettbewerb in Sofia
Olympiahalle München